Хорст Шима́няк (; 29 августа 1934, Ор-Эркеншвик — 9 октября 2009, Мелле) — германский полузащитник польского происхождения. Участник двух чемпионатов мира. Несколько раз был претендентом на «Золотой мяч».

Выступал за клубы «СпВгг Οр-Эркеншвик», «Вупперталь», «Карлсруэ», «Катания», «Интер» Милан, «Варезе», «Тасмания 1900», «Биль-Бенн» и «Чикаго Спёрс».

Сыграл 43 матча и забил 2 гола в составе сборной ФРГ.

Достижения 
 Обладатель Кубка Европейских чемпионов: 1964

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Вупперталь»